Војвођанска фудбалска лига Север у сезони 2019/20. је једна од десет Зонских лига у фудбалу, које су четврти степен фудбалских такмичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Војводина, а нижи ПФЛ Сомбор и ПФЛ Суботица.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2019/20.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Спољашње везе 
 Војвођанска лига "Север"
 Званични веб-сајт
 Резултати и табеле „ВФЛ Север”

Војводина
2019/20